Бојан Рогановић (Подгорица, 28. септембра 2000) црногорски је фудбалер који тренутно наступа за Торпедо из Москве.

Статистика

Клупска

Трофеји, награде и признања 
Будућност Подгорица
 Куп Црне Горе : 2018/19.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 2000.
Спортисти из Подгорице
Црногорски фудбалери
Фудбалери Будућности Подгорица
Фудбалери ОФК Титограда
Фудбалери Чукаричког
Леви бекови у фудбалу
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Торпеда из Москве